Redigerar Greppet direkt kan syfta på:

 Greppet direkt (film) – en amerikansk komedifilm från 1935, originaltitel The Fixer Uppers
 Greppet direkt (serie) – en tecknad serie i serietidning Buster